Miejscowości w USA:
 Egg Harbor – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Egg Harbor – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w USA:
 Egg Harbor (ang. Egg Harbor Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Egg Harbor (ang. Egg Harbor Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door